Edgewater Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Edgewater Park (Florida), im Hillsborough County
 Edgewater Park (Mississippi), im Harrison County
 Edgewater Park (New Jersey), im Burlington County
 Edgewater Park (New York), im Onondaga County
 Edgewater Park (Ohio), im Franklin County
 Edgewater Park (Oklahoma), im Comanche County
 Edgewater Park (South Carolina), im Charleston County
 Edgewater Park (Washington), im King County